Västerhus kan syfta på:
Västerhus, Örnsköldsviks kommun, en tätort i Örnsköldsviks kommun
Västerhus, Östersunds kommun, en medeltida by i Östersunds kommun
Västerhus kapell, en medeltida kyrka i Västerhus